Малахитовый зелёный (тетраметил-4,4-диаминотрифенилметан) (синонимы: бензоилгрюн, малахитгрюн) — синтетический диаминотрифенилметановый краситель. Его нередко путают с близким по строению веществом — бриллиантовым зелёным (тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметан).

Синтез 
Малахитовый зелёный синтезируют конденсацией N,N-диметиланилина с бензальдегидом в кислой среде либо под действием кислот Льюиса (хлорид цинка), при этом образуется лейкооснование красителя, которое затем окисляют до трифенилкарбинола, дегидратирующегося в кислой среде с образованием катиона малахитового зелёного:

Физические и химические свойства 
Тёмно-зелёные кристаллы с металлическим блеском, хорошо растворим в воде и этаноле.

Является кислотно-основным индикатором: в водных растворах в сильнокислой среде имеет жёлтую окраску, при рН 0,1-2,0 окраска переходит в сине-зелёную, в сильнощелочной среде при рН выше 11,6-13,6 обесцвечивается из-за присоединения гидроксила с образованием трифенилкарбинола.

Применение 
 в микроскопии для прижизненной окраски клеточных ядер;
 для окраски эритроцитов, яиц аскарид;
 как лекарственное средство в ветеринарии — в частности, при лечении аквариумных рыб от инфекционных заболеваний.

Литература 
 M. Balabanova, L. Popova, R. Tchipeva. Disease-a-Month. 50(6), 2004, 270—279.

Примечания 

Красители для микроскопии
Трифенилметановые красители
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Кислотно-основные индикаторы